Пузатка (; от ) — род травянистых растений семейства .

Ботаническое описание 
Растение с клубнеобразно-утолщёнными неясно членистыми корневищами и безлистными стеблями с чешуевидными объемлющими их, короткими влагалищами.

Околоцветник трубчатый, вздутый; наружные и оба внутренние его листочки срослись вместе в расщеплённый с нижней стороны мешок с пятью короткими туповатыми лопастями по краю, заключающий в себе свободную, лишь у основания приросшую, продолговато-овальную, по краю бахромчатую губу; колонка длинная, близ своей верхушки, по бокам с двумя заострёнными, поникающими книзу зубчиками. Пыльник верхушечный; поллинии двулопастные с порошковатой пыльцой.

Виды 
Род включает 95 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Орхидные